«Ужасы Сибири» (итал. Gli orrori della Siberia) — приключенческий роман итальянского писателя Эмилио Сальгари, написанный в 1900 году.

Сюжет 

27 декабря 1812 года бывший полковник Финляндского полка Серхио Василофф, 36-летний поляк, родившийся в Варшаве, и молодой Иван Сандорф, студент из Одессы, оба сосланные по политическим мотивам, прибывают на пароходе в сопровождении множества казаков в Тобольск, откуда пожизненно осуждённые начинают пеший поход в сторону Сибири. На допросе исправника, начальника полиции, Василов обвиняется в том, что он нигилист, то есть член секты, борющейся за освобождение славян от русского владычества, которому они подчиняются. Василов отрицает, переживая также за любимую сестру Марию Федоровну, но обнаруживает свою симпатию к нигилистам. В том же обвинении обвиняют и Ивана, и он тоже отрицает, но оба были найдены с компрометирующими бумагами, поэтому их запирают в маленькой комнате, где жарко, и им подают на обед очень солёную селедку. На самом деле исправник надеется, что жажда побудит их признать себя виновными. Двое, однако, не сдаются, и Исправник, поняв, что бесполезно продолжать их мучить, заставляет их утолить жажду и приказывает на следующий день присоединиться к колонне каторжников, идущей в сторону Сибири; а так как колонна уже некоторое время находится в походе, то им приходится добираться до неё на санях, которые везет группа казаков. Путешествие они начинают с пересечения пустынной местности под названием Бараба, которую пересекает только Владимирка, дорога, ведущая каторжников в Сибирь, где они работают почти в рабстве и в ужасных условиях на рудниках. На следующую ночь они ночуют у костра паломника, который путешествует по России в поисках средств для своей деревенской церкви. Василов узнает, что паломник Богадоров — поляк, и родом из той же деревни Острог, где укрылась его сестра. Она тайком дарит ему кольцо стоимостью в 1 000 рублей и поручает сообщить сестре, ещё не подозревающей, что он сослан. Путешествие продолжается в городе Томске, где, на них нападает банда кыргызских рейдеров. Когда они доходят до Томска, цепь каторжников (названных так потому, что скованные друг к другу по рукам и ногам) уже оборвалась; они проходят город и переходят к следующему этапу (под этапами мы подразумеваем бараки, где каторжников заставляют отдыхать, часто теснясь в таких узких местах, что им приходится спать друг на друге). Здесь они обнаруживают, что цепью командует капитан Владимиро Баунье, поляк, которого Василов спас от смерти во время битвы. Баунье, притворяясь предельно суровым, на самом деле работает над облегчением страданий каторжников, иногда даже доходит до их освобождения, и обещает помощь и Василову. Цепь также достигает сцены, состоящей из сотен заключенных, обычных преступников и политиков, а также многих их семей, женщин и детей, решивших следовать своей судьбе в Сибири. Осуждённые ходят иногда за тысячи километров, между истязаниями казаков, муками холода зимой и укусами слепней летом. Двое друзей переносятся на сцену, где Иван хотел бы восстать против нечеловеческих условий жизни: в результате получается драка с казаком, которую прерывает только вмешательство Баунье, который сковывает их, как и других заключенных. После долгого марша, во время которого Баунье тайно снабжает двоих едой, цепь достигает города Иркутска; Однако Баунье вынужден уйти, так как он возглавит новую цепь, а Иван и Василов отправятся на золотой рудник Альгаситаль, где их заставят работать под угрозой кнутов. Эти двое разговаривают друг с другом по-английски, чтобы охранники не поняли их, но поэтому они также вступают в контакт с другим заключённым, финским инженером по имени Алексис Сторн, который сообщает им о наличии секретного прохода наружу и говорит о возможном побеге.

Проходит два месяца, и после ссоры Василова с охранником решено попытаться бежать: инженер, Василов, Иван и другие пожизненные пытаются бежать ночью, пройдя через заброшенный колодец, но их обнаруживают и увозят в камера в ожидании наказания. В камере, спрятанной в хлебе, Василов получает записку, подписанную В.Б., в которой говорится, что его младшая сестра Мария прибыла и наблюдает за ним. Молодая женщина, как только получила паломническое посольство, отправилась в Сибирь, со своим верным слугой Дмитрием, который ведёт тройку, на которой она едет. Чтобы не вызывать подозрений, молодая женщина едет без паспорта, именуемого подарочным, который также используется для смены лошадей: по этой причине она уехала со своими очень красивыми и сильными лошадьми. Пересекая Сибирь, им удается убежать от стаи волков, но затем их останавливает и арестовывает казачий патруль за поездку без документов. Таким образом, все трое ведут к сцене, где Мэри притворяется француженкой и умудряется напоить казаков на страже, чтобы они могли сбежать ночью, отправив казачьих лошадей навстречу волкам, так что последние, преследуемые их, утащите; лошади, однако, в свою очередь преследуют тройку Марии, которую затем преследуют волки, и ей удается укрыться в пещере, где они находят медведей, от которых защищаются оружием и огнем. Трое обнаруживают, что в пещере есть ещё один проход, возле которого обнаруживаются пустившиеся в погоню казаки, поэтому они снова бегут лицом к лицу с волками, все еще угрожая, несмотря на то, что сейчас день, но в определенный момент тройка переворачивается. в открывшейся во льду трещине, затем они вынуждены продолжить путь верхом и укрыться за ледяным бастионом, где встречают четырех бородатых мужчин, одетых в шкуры, возможно, вынужденных бежать. Тройке союзников с ними и семерке, объединившись, удается обмануть казаков, закрыв вход в пещеру льдом: казаки, полагая, что это естественное закрытие, думают, что троим удалось сбежать в другом месте, и они идут. Тройку восстанавливают с помощью каторжников, но затем они пытаются вымогать у них деньги, вынуждая троих вывести их из строя, но как только они возобновляют бегство, снова натыкаются на казаков, которым на этот раз удается арестовать их.

К счастью для Марии, казаками командует капитан Баунье, который узнает, кто такая Мария на самом деле, и предлагает ей помощь. Экспедиция отправляется к рудникам Альгаситаля, где из скрытой избы они становятся свидетелями неудавшейся попытки побега Василова и его друзей. Желая помочь Василову, Баунье удается передать ему сообщение, спрятанное в хлебе, а затем принимает меры, чтобы Дмитрий поджёг здания, возле которых заключён Василов: в последовавшей неразберихе ему удается освободить Василова, Ивана и инженера. Василов, наконец, может снова увидеть свою сестру, и, попрощавшись с Баунье, который остаётся, чтобы помочь другим несчастным, он начинает свой побег вместе с Иваном и инженером на озеро Байкал, куда они идут ночью, чтобы их не заметили, чтобы затем достичь Китай. Во время пути они встречают разъезд казаков, и когда их лошади умирают обессиленными, они вынуждены укрыться в хижине прокаженного (прокаженные вынуждены жить изолированно, опасаясь заразиться): казаки находят их, но не имейте смелость войти в юрту. Когда наступает ночь, экспедиция использует густой туман, чтобы добраться до леса. На следующий день к ним присоединяется группа прежних казаков, но наши обращают их в бегство, оставляя только горного инспектора, угрожавшего Василову, который вызывает его на дуэль на саблях и убивает. На следующий день главные герои видят монгольскую границу и просят гостеприимства у племени халхов, кочевых монгольских пастухов, которые пересекли границу, чтобы пасти своих животных. Их лидер понимает, что они бегут от казаков, но предлагает им помощь во имя гостеприимства. Наши пытаются пересечь границу вперемешку с халхами, но у казаков, встревоженных возможным присутствием беглецов, возникают подозрения. Предводитель халхов отправляет беглецов к китайской башне, где стоят монгольские воины, затем ведет халхов в кровопролитный бой с казаками: последние забирают женщин и стада, а наши умудряются получить гостеприимство в башне, развратив охранников.

Однако командир, который ими командует, запирает их в башне и вызывает казаков, которые таким образом могут арестовать всех, кроме Ивана, которому удаётся спрятаться. Пленников доставляют на пограничный пост в Чаразаинске, где Мария снова притворяется француженкой в учебной поездке и говорит, что случайно встретила Василова и инженера, получив возможность остаться на свободе с Дмитрием в ожидании расследования. Сняв дом, Мария снова видит главу халхов, которого втайне предупреждает Иван, что ему удалось с ним связаться, и куда Мария решает тайно отправиться. Тем временем Дмитрий, притворяясь его другом, умудряется получить ценную информацию от маршала о том, как контролируются Василов и инженер. Мария встречает Ивана и раскрывает свой план: они войдут в тюрьму, переодевшись казаками, делая вид, что арестовали Дмитрия, затем разоружат немногочисленных охранников, а халхи предоставят им лошадей для побега. План удался: охранники застигнуты врасплох, заключённые освобождены, после чего все убегают. Перед выходом из Чаразаинска к ним присоединяется большая группа около 300 халхасских мародёров, решивших забрать оставшийся в руках русских скот (когда женщины уже освобождены). После чего все устремляются к границе, но сначала предводитель халхов хочет отомстить командиру башни, предавшему своих гостей: по пути к башне они заставляют его сдаться и обезглавливают. Получив компенсацию за халхи в размере 300 тысяч рублей, Василов, Мария и Иван наконец отправляются в Китай и в конце концов поселяются в Шанхае, где Мария и Иван женятся.

Издания

На итальянском языке: 
 Emilio Salgari. Gli orrori della Siberia, Donath Publisher, 2016, 1900, p. 346.

 Emilio Salgari. Gli orrori della Siberia, Vallardi, 1973, p. 307
 Emilio Salgari. Gli orrori della Siberia, Giacomo Caula Editore, 1975.

На русском языке: 
 Эмилио Сальгари. Ужасы Сибири / Перевод: И. Соболева. — Издатель В.В. Мамонов, 2018, с. 428, ISBN 978-5-00096-196-4.

Примечания 

Произведения Эмилио Сальгари
Романы 1900 года
Литературные произведения по алфавиту
Приключенческие романы на итальянском языке
Романы на итальянском языке
Литература на итальянском языке